Brocal puede referirse a:

 El brocal de un pozo.
 El brocal (artillería), especie de moldura o resalte para reforzar la boca de algunas piezas artilleras.
 El brocal (artesanía), anillo de madera o de asta que lleva la bota de vino en la embocadura para facilitar su llenado.
 El brocal (minería), boca o entrada de un pozo minero.
 El brocal (armas), en las armas blancas, la boquilla que protege de la vaina en su arranque.
 El brocal (escudos), cerco ancho de acero que sirve de protección al escudo.